Населението на Република Ирландия според преброяването от  2016 година е 4 761 865 души.

Възрастов състав 
(2006)

 0-14 години: 20,4% (мъже: 448 333, жени: 418 476)
 15-64 години: 68,6% (мъже: 1 400 222, жени: 1 398 194)
 над 65 години: 11,0% (мъже: 207 095, жени: 260 831)

Естествен прираст

Расов състав 
(2016)

 92,4% – европеидна раса
 2,1% – монголоидна раса
 1,4% – негри
 4,1% – други

Етнически състав 
 88,9% – ирландци (2006)

Езици 
Официални езици в страната са ирландски и английски.

Религия 
(2016)
 78,3% – католици
 10,1% – атеисти
 4,2% – протестанти
 1,3% – православни християни
 1,3% – мюсюлмани

Вижте също 
 Списък на страните по население
 Население на Европа